Samas kan syfta på följande:

 Samas eller Shamash en gud i mesopotamisk mytologi
 Sames, kommun i departementet Pyrénées-Atlantiques i regionen Nouvelle-Aquitaine, Frankrike